|}

Die Bahnstrecke Sarajevo–Ploče ist eine Bahnstrecke in Bosnien und Herzegowina und Kroatien. Die eingleisige Strecke ist durchgehend elektrifiziert und Teil des Paneuropäischen Verkehrskorridors 5c von Ploče über Sarajevo und Osijek nach Budapest.

Die Strecke ist 194,6 km lang und verfügt über 27 Bahnhöfe (Stand 1975), 71 Brücken mit einer Gesamtlänge von 3,7 km und 106 Tunnel mit einer Gesamtlänge von 36,6 km. Davon entfallen allein 46 Tunnel und 21 Brücken auf den Abschnitt zwischen Bradina und Konjic. Längster Tunnel der Strecke ist der Ivan-Scheiteltunnel mit 3,23 km Länge. Die höchste Streckenneigung von 25 Promille weist der Abschnitt Bradina–Konjic auf.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt im bosnisch-herzegowinischen Abschnitt 70 km/h für Reise- sowie 50 km/h für Güterzüge. Auf der kroatischen Teilstrecke sind 100 km/h zulässig. Die Gesamtstrecke ist der Streckenklasse D4 zugeordnet.

Geschichte 

Vorläuferin der regelspurigen Bahnstrecke Sarajevo–Ploče ist die 1891 in Betrieb genommene, in Bosnischer Spurweite ausgeführte Narentabahn. Da diese den Verkehrsbedürfnissen des sozialistischen Jugoslawien nicht mehr genügte, wurde sie ab 1963 durch die Jugoslawischen Staatsbahnen sukzessive auf Regelspur umgebaut und dabei größtenteils neu trassiert. Durch den Bau der Neretvakraftwerke wurde die Trasse der vorherigen Schmalspurbahn später an mehreren Stellen überflutet. Vom 5. bis zum 25. November 1966 war die Bahnstrecke Sarajevo–Ploče gesperrt, in diesem Zeitraum wurden die Kreuzungs- und Überschneidungsstellen zwischen neuer und alter Bahn beseitigt. Mit Festveranstaltungen in Sarajevo, Mostar und Ploče sowie zwei Sonderzügen wurde die regelspurige Strecke am 26. und 27. November 1966 feierlich eröffnet. Die Baumaßnahmen waren damals noch nicht vollständig abgeschlossen, u. a. hinsichtlich Bahnsteigen, Sicherungstechnik und dem geplanten Güterbahnhof Mostar. Der heutige Infrastrukturbetreiber ŽFBH gibt die Inbetriebnahme der Strecke mit dem 1. Oktober 1968 an. Die Streckenelektrifizierung mit 25 kV Wechselspannung bei 50 Hz wurde 1969 fertiggestellt.

Nach Fertigstellung der normalspurigen Eisenbahnstrecke Sarajevo–Ploče hat sich das jährliche Güterverkehrsaufkommen von 1968 bis 1988 im Hafenbahnhof Ploče von 956 000 auf 4 325 000 t mehr als vervierfacht. Der Personenverkehr im Bahnhof Ploče ging im selben Zeitraum jedoch von 436 000 Reisenden im Jahr 1968 auf 167 000 Reisende im Jahr 1988 zurück. Im Güterverkehr dominierten damals Schüttgüter, in erster Linie Kohle aus der Sowjetunion für Industriestandorte wie Zenica in der jugoslawischen Teilrepublik Bosnien und Herzegowina sowie Getreide aus den USA für die Lebensmittelindustrie in Metković. Weiterhin wurden vom Hafen Ploče über diese Bahnstrecke Flüssigprodukte für Energopetrol in Sarajevo sowie in einem geringeren Umfang auch Soja als Transitgut nach Ungarn befördert. In der Gegenrichtung wurden vor allem metallurgische Produkte und Holz für den Export zum Hafen Ploče transportiert. Die Einfuhr von Gütern über den Hafen Ploče und deren Weiterbeförderung auf der Schiene lag seit Inbetriebnahme der normalspurigen Bahnstrecke stets deutlich über dem Export und dem Transitverkehr. In den Jahren zuvor, als die Häfen in Ploče und Metković nur über die schmalspurige Strecke an das Eisenbahnnetz angebunden waren, überstiegen hingegen die Ausfuhren die Importe erheblich – wenn auch insgesamt auf einem deutlich niedrigeren Niveau.

Mit der Unabhängigkeit Kroatiens 1991 ging die kroatische Teilstrecke auf die neu gegründete Eisenbahngesellschaft Hrvatske željeznice (HŽ) über, der in Bosnien und Herzegowina gelegene Teil später auf die Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine (ŽFBH). Während des Bosnienkriegs wurden erhebliche Teile der Strecke beschädigt, nach Kriegsende aber sukzessive wieder aufgebaut.

Verkehrsangebot 

Im Sommerfahrplan des Kriegsjahres 1994 waren im Kursbuch der HŽ sieben grenzüberschreitende Zugpaare zwischen Čapljina und Metković verzeichnet, von denen fünf von und nach Ploče verlängert waren. Dem Kursbuch zufolge wurden damals auch noch die Stationen Struge und Gabela zwischen den beiden Grenzbahnhöfen bedient.

Im Jahresfahrplan 2013 verkehrte im Personenverkehr täglich nur ein Schnellzugpaar über die gesamte Strecke Sarajevo–Ploče. Dieses Angebot wurde ergänzt von einem weiteren Schnellzugpaar zwischen Sarajevo und Čapljina sowie mehreren Zugpaaren des Schienenpersonennahverkehrs zwischen Sarajevo und Konjic sowie zwischen Metković und Ploče.

Mit dem Fahrplanwechsel 2013/2014 wurde der grenzüberschreitende Personenverkehr eingestellt. Seither verkehren die zwei täglichen Schnellzugpaare nur noch innerhalb Bosnien und Herzegowinas zwischen Sarajevo, Mostar und Čapljina. Sie benötigen für die ca. 160 km lange Strecke rund 3¼ Stunden. Weiterhin verkehren drei innerbosnische Zugpaare zwischen Sarajevo und Konjic, die alle Unterwegshalte bedienen und für diese Teilstrecke knapp 1¾ Stunden benötigen.

Seit dem 24. April 2014 ist der Personenverkehr auf der kroatischen Teilstrecke zwischen Ploče und Metković eingestellt. Seit dem 8. Juni 2017 fährt nach langem Unterbruch wieder ein durchgehender Talgo-Zug zwischen Sarajevo und Čapljina. In der Sommersaison verkehrt ein zweites Zugpaar. Die Züge halten nur in Konjic und Mostar.

Weil die HŽPP die Talgo-Züge zunächst nicht nach Ploče fahren wollte, war die RCA-Tochter Rail Cargo Carrier Croatia (RCCC) interessiert an der Beförderung der Züge. Auf Druck der HŽPP und der einflussreichen Gewerkschaft der Lokomotivführer zog sich RCCC zurück. Vom 1. Juli bis 11. September 2022 verkehrte freitags, samstags und sonntags wieder ein Zugpaar auf der gesamten Strecke von Sarajevo bis nach Ploče. Auf dem vom übrigen kroatischen Schienennetz isolierten Abschnitt Metković–Ploče übernahm eine von HŽPP an ENNA (vormals PPD Transport) vermietete 1141 die Traktion.

Unfälle 
Am 22. August 2018 fuhr im Bahnhof Jablanica ein nach Sarajevo fahrender Güterzug in einen leeren Gegenzug, der auf einem Ausweichgleis die Kreuzung abwartete. Zwei Lokomotivführer kamen ums Leben, einer wurde schwer verletzt und der vierte konnte unmittelbar vor der Kollision abspringen.

Sicherungstechnik 
Die Strecke ist schon aufgrund ihres Baues in den 1960er Jahren durchgehend mit Gleisbildstellwerken und selbsttätigem Streckenblock mit einer dichten Blockteilung ausgerüstet. Als Folge des Bosnienkrieges ist der automatische Streckenblock jedoch auf bosnischem Gebiet praktisch durchgehend außer Betrieb, auf vielen Bahnhöfen sind nur die Einfahrsignale und die jeweils davorliegenden Selbstblocksignale als Einfahrvorsignale behelfsmäßig in Betrieb. Eine Ausnahme bilden die geografisch besonders schwierigen Abschnitte um Konjic mit dem Abstieg ins Neretvatal. Auf dem kroatischen Abschnitt zwischen Metković und Ploče wurde die Sicherungstechnik wieder weitgehend instand gesetzt.

Galerie

Weblinks 

 Sarajevo–Ploče auf dem serbischsprachigen Forum „Forum ljubitelja železnica“ mit vielen Fotos

Einzelnachweise 

Internationale Bahnstrecke
Bahnstrecke in Bosnien und Herzegowina
Bahnstrecke in Kroatien
Bahnstrecke Sarajevo Ploce
Bahnstrecke Sarajevo Ploce
Bahnstrecke Sarajevo Ploce